Europäischer Kulturpreis steht für:

 Europäischer Kulturpreis Pro Europa
 Europäischer Kulturpreis Taurus

Siehe auch:
 Kulturpreis Europa